Il doppio del torneo di tennis Houston Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Mark Edmondson e Sherwood Stewart che hanno battuto in finale Vijay Amritraj e Fred McNair 6-4, 6-3.

Teste di serie

 Hans Gildemeister /  Andrés Gómez (primo turno)
 Mark Edmondson /  Sherwood Stewart (campioni)

 Hank Pfister /  Ferdi Taygan (semifinali)
 Bruce Manson /  Terry Moor (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Houston Open 1981